Alex McDonald (1859-1909) – cercatore d'oro canadese
 Alex McDonald (1878–1949) – calciatore scozzese
 Alex McDonald (1883–1967) – rugbista a 15 neozelandese